Paradrina superstes är en fjärilsart som beskrevs av Stephens. Paradrina superstes ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
superstes